Ирина Григорьева:
 Григорьева, Ирина Олеговна (род. 1972) — российская футболистка и хоккеистка с мячом.
 Григорьева, Ирина Владимировна — профессор физики в Манчестерском университете.
 Григорьева, Ирина Владимировна (1930—2022) — советский и российский историк, профессор МГУ.